Het ATP-toernooi van Bogota 1994 (met de officiële naam Bogotá Open) werd van 12 tot en met 18 september 1994 gehouden in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Club Campestre El Rancho.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1994
Bogota